Wacław Bliziński – ksiądz prałat, działacz społeczny i polityk, proboszcz w Liskowie koło Kalisza
 Józef Franciszek Bliziński – polski dramaturg i komediopisarz pozytywistyczny
 Marek Bliziński – polski gitarzysta jazzowy i kompozytor